Il termine Ouragan ("uragano" in francese) si può riferire a:

OURAGAN - OCTYS, sistemi CBTC in uso sulla metropolitana di Parigi.
Classe Ouragan, tipologia di navi della Marina militare francese.
Dassault MD 450 Ouragan, aereo da caccia francese
Ouragan – singolo di Stéphanie del 1986